Montferrat (Isèra), comuna francesa a l'Isèra 
 Montferrat (Var), comuna francesa al departament del Var 
 Montferrat (Puèi Domat), lloc de la comuna francesa de Saint-Angel (Puèi Domat)
 Montferrat (Itàlia), regió geogràfica del Piemont a Itàlia 
 Pic de Montferrat, pic a la cresta de la frontera franco-espanyola al massís de Vignemale.
 Marquesat de Montferrat, un estat del nord-oest d'Itàlia.